Flowers ist der Familienname folgender Personen:

 A. D. Flowers (1917–2001), US-amerikanischer Filmtechniker und Fachmann für Spezialeffekte
 April Flowers (* 1978), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Ben Flowers (1927–2009), US-amerikanischer Baseballspieler
 Bess Flowers (1898–1984), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Brandon Flowers (* 1981), US-amerikanischer Rockmusiker
 Brian Flowers, Baron Flowers FRS (1924–2010), britischer Physiker
 Ereck Flowers (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Frank E. Flowers (* 1979), britischer Regisseur und Drehbuchautor
 Herbie Flowers (* 1938), englischer Musiker (Sky)
 J. Christopher Flowers, US-amerikanischer Milliardär und Gründer der J.C. Flowers & Co. LLC
 Mike Flowers (Basketballspieler) (* 1986), dänischer Basketballspieler
 Pat Flowers (1917–2000), US-amerikanischer Jazz-Pianist und Sänger
 Randal Flowers (* 1988), US-amerikanischer Pokerspieler
 Robert B. Flowers (* 1947), US-amerikanischer Generalleutnant im Ruhestand
 Ron Flowers (1934–2021), englischer Fußballspieler
 Ruth Flowers (* 1940), britische DJ, siehe Mamy Rock
 Sibby Flowers (* 1963), US-amerikanische Gewichtheberin
 Stephen Flowers, US-amerikanischer Schriftsteller
 Tiger Flowers (1895–1927), US-amerikanischer Boxer
 Tim Flowers (* 1967), englischer Fußballtorwart
 Tommy Flowers (1905–1998), britischer Ingenieur
 Tre Flowers (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Trey Flowers (* 1993), US-amerikanischer Footballspieler
 Vonetta Flowers (* 1973), US-amerikanische Bobsportlerin
 Walter Flowers (1933–1984), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Wee Flowers (* 1960), deutsche Pop-Porträt-Malerin, Musikerin und DJ

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Flowers (Mississippi)
 Flowers (New York)
 Flowers (North Carolina)

Sonstiges:

 ein US-amerikanischer Horrorfilm, Flowers (Film)
 ein japanisches Manga-Magazin, Flowers (Magazin)
 ein Album der Rolling Stones, Flowers (Rolling-Stones-Album)
 Flowers Hills, Hügelgruppe im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch
 Flowers Creek